Eastern Professional Hockey League je lahko:

 Maritime Professional Hockey League, profesionalna hokejska liga 1910-1915
 Eastern Professional Hockey League (1959-1963), profesionalna hokejska liga 1959-1963.
 Eastern Professional Hockey League (2008–), profesionalna hokejska liga, 2008-.

Zunanje povezave 
 Intotheboards.net - EPHL novice